Кулар — многозначное понятие:

Топоним:

 Кулар — горный хребет в Якутии.
 Кулар — упразднённый посёлок городского типа в Якутии.
 Кулар — река в Пакистане.

Фамилия:

 Кулар, Джагджит Сингх (1942—2017) — кенийский хоккеист на траве.

См. также 
 Кулары — село в Грозненском районе Чечни.
 Куллар